William Little peut faire référence à :

  (1942–2000), membre fondateur de Forstmann Little & Company,
  (1820–1881), fermier et homme politique ontarien (Canada),
 William John Little (1810–1894), chirurgien anglais,
  (1839-1916), écrivain et poète australien du ,
  (1809–1887), homme politique de Pittsburgh
  (?-?), joueur de la rugby league,
  (1911-2004), joueur de la rugby league,
 William Grady Little (1950- ), ancien entraîneur des Red Sox de Boston et des Dodgers de Los Angeles,
  (1840-1902), homme politique australien.

Voir aussi 
 , footballeur écossais